Club de Futbol Gavà – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w mieście Gavà.

Sezony 

 8 sezonów w Segunda División B
 32 sezony w Tercera División

Byli piłkarze 
 Antoni Lima Solá
 Adama Guira
 Jacinto Ela
 Ruslan Elá
 Claudiu Răducanu
 Quino Cabrera
 Alberto Manga
 Joaquín Navarro Perona
 Unai Vergara

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1922